Екатери́на Никола́евна Васи́льева () — российская .

Биография 
Екатерина Лаврова родилась а в Москве в семье певцов Николая Владимировича и Дарьи Матвеевны Лавровых. Обучалась в пансионе госпожи Дебош. В 1843 году поступила в Московское театральное училище.

Вышла замуж за С. В. Васильева. Их дочери Надежда (в замужестве Танеева; 22.10(3.11).1852 — 4.11.1920) и Вера (по мужу Попова; 11(23).12.1854 – 11(24).7.1905) продолжили актёрскую династию.

В 1845 году Екатерина Васильева дебютировала на сцене Малого театра в роли Габриэли (пьеса «Девица-отшельница» Эжена Скриба).

В конце 1846 года на сцене Александринского театра играла в пьесе «Мирандолина, или седина в бороду» роль Мирандолины. В 1847 году была принята в труппу Александринского театра.

14 октября 1863 года в бенефис Васильевой в Малом театре впервые была поставлена пьеса «Доходное место» Александра Островского.
13 января 1872 года в бенефис Васильевой в Малом театре в связи с 25-летним юбилеем её сценической деятельности режиссёром А. Ф. Богдановым впервые была поставлена пьеса «Месяц в деревне» Ивана Сергеевича Тургенева.
Лаврова-Васильева умерла в Берне (Швейцария), где находилась на лечении от чахотки, 27 апреля 1877 года. Похоронена на  (6 уч.).

Творчество 
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Софья
 «Женский ум лучше всяких дум» Альфреда де Мюссе — госпожа Леру
 «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Мамаева
 «Месяц в деревне» И. С. Тургенева - Наталья Петровна.

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы России XIX века
Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина